Kaitangata bezeichnet

 einen Ort in Neuseeland, siehe Kaitangata (Neuseeland)
 eine mythologische Gestalt der Māori und Polynesier, siehe Kaitangata (Mythologie)